Такмичење у бацању копља у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2014. у Цириху одржано је 14. и 17. августа  на стадиону Лецигрунд.

Титулу освојену у Хелсинкију 2012, бранио је Витјезслав Весели из Чешке.

Земље учеснице 
Учествовало је 32 такмичара из 18 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2014. години 
Десет најбољих европских бацача копља 2014. године до почетка првенства (12. августа 2014), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

''Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Освајачи медаља

Квалификациона норма

Сатница

Стартна листа 
Табела представља листу такмичара пре почетка првенства у бацању копља са њиховим најбољим резултатом у сезони 2014, личним рекордом и националним рекордом земље коју представљају.

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама учесници су били подељени у две групе: А са 16 и Б са 16 такмичара. Квалификациона норма је износила 81,00 метара. У финале се пласирало четири такмичара који су пребацили норму (КВ), а осам осталих према постигнутом резултату (кв),

Финале

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2014.
Бацање копља на Европском првенству у атлетици на отвореном